Bananengas steht für:

 Bananenreifegas, ein Stoffgemisch aus 5 % Ethen und 95 % Stickstoff, mit dem Bananen zum Reifen gebracht werden, siehe Dessertbanane#Reifung und Verzehr
 die chemische Verbindung Isoamylacetat, auch Bananenöl genannt, ein nach Bananen riechender Duftstoff